Le lièvre de Yunnan (Lepus comus) est un mammifère de la famille des Léporidés. Il vit en Chine, principalement dans la province du Yunnan.

Liens externes 

 

Mammifère (nom vernaculaire)
Lagomorphe